Somewhere in Sonora – film statunitense del 1927 diretto da Albert S. Rogell
Somewhere in Sonora – film statunitense del 1933 diretto da Mack V. Wright